Ча-ча-ча — музыкальный стиль и танец Кубы, получивший также широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского бассейна, а также в тех из латиноамериканских общин США, где преобладают выходцы из этих стран. Распространение за пределами американского континента произошло благодаря Пьеру Лавеллю, преподавателю бальных танцев из Англии. Увидев на Кубе танец, похожий на румбу, но отличающийся четким ритмом, он начал преподавать его в Англии как новый оригинальный танец. 

Один из пяти танцев латиноамериканской программы бальных танцев.

Ча-ча-ча возник в процессе эволюции и экспериментов кубинского композитора Энрике Хоррина (исп. Enrique Jorrin, 1926—1987) с дансоном в 1950-х годах. И до сих пор популярен и танцуется на Кубе в кафе и на уличных вечеринках, а также во многих странах мира.

Исполняется на соревнованиях, начиная с Н класса. Музыкальный размер 4/4, темп — 30 тактов в минуту.

Исполнители 
Существуют множество певцов и музыкантов, обращающихся к стилю ча-ча-ча в своих произведениях:
 Ален Сушон — Foule sentimentale
 Бэрри Уайт — Sha la la means «I love You»
 Далида — Itsi bitsi petit bikini
 Françoise Hardy — Comment te dire adieu
 Joe Dassin — Guantanamera
 Les Rita Mitsouko — Marcia Baila
 Niagara — L’amour à la plage
 Паскаль Паризо — Que je sache (Quizas)
 Серж Генсбур — Cha cha cha du loup
 Ванесса Паради — Joe le taxi
 Карлос Сантана и Tito Puente —

Ссылки 
 Cuban Cha Cha Cha Demonstration - YouTube (видео)

Латиноамериканская музыка
Танцы кубинского происхождения
Латиноамериканская программа бальных танцев
Появились в 1950-е годы
Танцы по алфавиту